Le terme Avenue Raymond-Poincaré peut faire référence à :
 l'avenue Raymond-Poincaré à Colmar
 l'avenue Raymond-Poincaré à Paris

Nommé en hommage à Raymond Poincaré